Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1946-1947 voit la consécration du FC Bienne. Entraînés par Gerhard Walther, maître de sport à l’école fédérale de Macolin, les Biennois remportent le premier titre de leur histoire. A trois journées de la fin du championnat, ils gagnent à domicile un match décisif contre Lausanne-Sports par 5-2. Les Young Boys, leur rival cantonal, sont relégués en Ligue nationale B. Lauro Amadò, des Grasshoppers est le meilleur buteur de la saison avec 19 buts.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 BSC Young Boys et Urania Genève Sport sont relégués en Ligue nationale B
 FC Zurich et FC La Chaux-de-Fonds sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1946
Sport en Suisse en 1947